Hallenbad ist

 ein Schwimmbad, siehe Hallenbad
 die Kurzform für Hallenbad – Kultur am Schachtweg, ein Kulturzentrum in Wolfsburg

Siehe auch:
 Altes Hallenbad
 :Kategorie:Badeanlage